Diego González peut désigner : 
Diego González Ragel (1893-1951) est un photographe espagnol.
Diego González Boneta (1990-) est un chanteur et acteur mexicain.
 Diego González Suárez (1991-) est un coureur cycliste uruguayen.